Jakobsladder (Bijbel), ladder uit het visioen van Jakob
Jakobsladder (elektriciteit), toepassing van een elektrische boog
Jakobsladder (weerkunde), de lichtstraal die door een gat in de wolken naar beneden schijnt
Tyndall-effect, zonnestralen die door de wolken worden gebroken
Jakobsladder (speelgoed),  soort speelgoed
Jakobsladder (sterrenkunde), soort hoekmeter
Jakobsladder (transport), hellende transportband met schotjes
Jakobsladder (plant) (Polemonium caeruleum), plant uit de vlambloemfamilie
De jacobsladder, roman van Maarten 't Hart
Jacob's Ladder (film), thriller uit 1990
Jacob's Ladder (2019), Amerikaanse film uit 2019 
Jacob's Ladder (Dreadlock Pussy), single van de metalband Dreadlock Pussy
De Jacobsladder (programma), programma van de IKON waarin Job de Haan zes levensverhalen behandelt